Bajan II. je bio avarski kagan u razdoblju od 602. do 617. godine.

Bugarski vladari